Quattro Libri – testi del confucianesimo
Quattro Libri – testi dello sciismo